Betterton – comune del Maryland degli Stati Uniti d'America
 Henry Betterton – avvocato e politico britannico
 Thomas Betterton – attore teatrale inglese